{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#8de3a1"
!colspan="12"|Abu Dhabi Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campioane:
| 
|colspan="9" |  Luisa Stefani Zhang Shuai 
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finaliste:
| 
|colspan="9" | Shuko Aoyama Chan Hao-ching
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |3–6, 6–2, [10–8]
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Feminin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Feminin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Abu Dhabi Open 2023 – Dublu''' a avut loc în prima jumătate a lunii februarie 2023. Șaisprezece perechi de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Abu Dhabi disputat pe terenuri cu suprafață dură. Shuko Aoyama și Ena Shibahara au fost campioanele en-titre din 2021, câmd a avut loc ultima ediție a turneului, dar Shibahara a ales să nu participe în acest an. Aoyama a jucat în parteneriat cu Chan Hao-ching și a ajuns până în finală.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
Main Draw

2023
WTA Tour 2023